Георгије или Ђорђе де Буонделмонти (грчки: Γεώργιος Μπουοντελμόντι; умро после 1453) је био владар Јањине 1411. године. Збачен је са власти после 20 дана.

Биографија 
Ђорђе је био син Изаула де Буонделмонтија и Јевдокије, ћерке Ђурђа I Балшића. На власт је дошао након очеве смрти 1411. године. Јевдокија је покушала да преузме контролу над Јањином у име свог малолетног сина. Међутим, она није била популарна међу племством. Када су сазнали да се Јевдокија жели удати за српског племића, збацили су њеног сина 20 дана након доласка на власт. Ђорђе је, дакле, владао од 6. до 26. фебруара 1411. године. Град се предао Карлу I Току. Ђорђе је умро после 1453. године. До те године он се појављује у бројним дубровачким документима.

Породично стабло

Литература 
 
 Kazhdan, Alexander, ed. . The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford and New York. 
 Miller, William (1908). The Latins in the Levant, a History of Frankish Greece (1204–1566). New York: E.P. Dutton and Company.
 
 
 Soulis, George Christos , The Serbs and Byzantium during the reign of Tsar Stephen Dušan (1331–1355) and his successors. 

Умрли 1453.
Епирски деспоти